Příjmení Plíhal nese více osobností:

 Antonín Plíhal (* 1950) – český hokejista
 Josef Plíhal (1904–1974) – český politik a podnikatel
 Josef Plíhal (starosta Kroměříže) (1901–1998) – podnikatel a komunistický politik
 Karel Plíhal (* 1958) – český kytarista, zpěvák, skladatel, textař, básník, hudební režisér a aranžér
 Ladislav Plíhal (* 1983) – český sochař a designér
 Tomáš Plíhal (* 1983) – český hokejista

Externí odkazy